

Géographie 
 La baie de Vincennes, dans l'Antarctique
 L'atoll de Vincennes, sous lequel Charles Wilkes nomma Kauehi

Localités

Saint-Luc-de-Vincennes, Québec

Vincennes, Indiana
 Fort Vincennes (fondé par François-Marie Bissot de Vincennes)
  (université)

Vincennes, Val-de-Marne
 Bois de Vincennes
 Château de Vincennes

Personnalités 
 François-Marie Bissot de Vincennes (1700-1736), officier de l'armée française en Nouvelle-France, fondateur du Fort Vincennes dans l'Indiana.
 Jean-Baptiste Bissot de Vincennes (1668-1719), explorateur canadien-français et officier de l'armée française en Nouvelle-France.

Divers 
 Vincennes, film américain réalisé par Edwin L. Hollywood, sorti en 1923 ;
 Gare de Vincennes du RER A située à Vincennes dans le Val-de-Marne ;
 Gare de Nogent - Vincennes, ancien arrêt de la ligne de Paris-Bastille à Marles-en-Brie ;
 Université de Paris 8 - Vincennes ;
 Vincennes LISP (VLISP) ;
 , nom de quatre bâtiments de la marine américaine ;
 Irlandais de Vincennes : premier scandale politique de la présidence de François Mitterrand, le  ;
 Traité de Vincennes.

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme